Alpine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Township (Michigan)
 Alpine Township (Missouri)